een weg als verbinding tussen twee plaatsen c.q. wegen
Verbindingsweg (Westerwolde), een buurtschap in Groningen
Verbindingsweg (Suriname), een plaats in Suriname